Rosedale Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rosedale Historic District (Alabama), ID-Nr. 04000236
 Rosedale Historic District (Mississippi), ID-Nr. 00000331
 Rosedale Historic District (Virginia), ID-Nr. 98000243